Robert Duncan (ur. 1948) – arcybiskup Kościoła Anglikańskiego w Ameryce Północnej
 Robert Duncan (ur. 1920) – amerykański polityk
 Robert Duncan (1887–1957) – brytyjski lekkoatleta, sprinter
 Robert Duncan (1919-1988) – amerykański poeta
 Robert Duncan – amerykański astrofizyk